Joyeuse (espasa), mítica espasa de Carlemany
 Joyeuse, Harana o Aran, riu del País Basc afluent de l'Ador
 Joyeuse o Juèsa, municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Roine-Alps)